ТЭЦ-21 — многозначное понятие, обозначающее:

 ТЭЦ-21 — теплоэлектроцентраль в Москве
 ТЭЦ-21 — теплоэлектроцентраль в Санкт-Петербурге, известная также, как Северная ТЭЦ